Albanskloster bzw. St.-Albans-Kloster ist der Name folgender Klöster:
 Kloster St. Alban (Basel) in Basel
 Kloster St. Alban (Dießen am Ammersee) in Dießen am Ammersee
 Stift St. Alban vor Mainz

Siehe auch:
 Albanskirche

 
Kloster, Alban